Une assemblée provinciale peut désigner :
 un type d'institution française créée à la fin de l'Ancien Régime ;
 un type d'institution pakistanaise constituant l'organe législatif des quatre provinces fédérales.
 une institution provinciale de République démocratique du Congo